UBAG ist die Abkürzung für:

 die Union-Bau AG
 das Gesetz über die Errichtung eines Umweltbundesamts, kurz Umweltbundesamtgesetz
 "Umweltgerechte Bewirtschaftung von Ackerflächen und Grünlandflächen" im ÖPUL 2007

Abkürzung